Песке — многозначный термин.

Фамилия 
 Песке, Александр Иванович (1810 — не ранее 1888) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Песке, Жан (1870—1949) — французский живописец, художник, импрессионист польского происхождения.
 Песке, Тома (род. 1978) — астронавт ЕКА.

Топоним 
 Песке — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, подчиняется административному центру Изерния.